VTEC system – system kontroli w silnikach
 Enterokrwotoczny szczep E. coli – szczep bakterii wytwarzający werotoksynę